Родри́го Моде́сто да Си́лва Моле́до (; 27 октября 1987, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, защитник клуба «Интернасьонал».

Биография 
В 2010 году Моледо перешёл в «Интернасьонал» из клуба «Униан». Свой первый гол за клуб он забил 7 сентября 2011 года в матче против «Америка Минейро».

19 июня 2013 года было официально объявлено о том, что Моледо подписал пятилетний контракт с клубом «Металлист».

03 июля 2015 года Родриго вернулся в клуб «Интернасьонал». Контракт подписан до декабря 2015 года.

19 апреля 2013 года Моледо был впервые вызван в сборную Бразилии главным тренером Луисом Фелипе Сколари на товарищеский матч против Чили.

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (3): 2011, 2012, 2013
  Вице-чемпион Бразилии (1): 2020
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2019
  Вице-чемпион Греции (1): 2015/16
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2011 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на metalist-kh-stat.net.ua

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Панатинаикос»